Thomas W. Lawson − imprenditore statunitense
 Thomas W. Lawson − veliero statunitense